

Nom commun 

Aigrette peut désigner :
 aigrette, un ornement de tête en forme de bouquet, panache d'un casque ou d'un dais ;

en biologie
 aigrette, un oiseau ciconiiforme du genre Egretta ou du genre Ardea ;
 aigrette, l'oseille commune (Rumex acetosa), une plante de la famille des Polygonacées ;
 aigrette, une sorte de huppe qui forme une touffe de plumes sur la tête de certains oiseaux ;
 aigrette (ou « pappus »), une touffe de poils sur les akènes ou les graines de certaines plantes comme le pissenlit, servant à la dissémination par le vent.

Nom propre 
Aigrette peut désigner :
 Aigrette, une frégate française qui a participé à la bataille navale des Cardinaux en 1759.

Voir aussi 
 Théâtre de marionnettes de l'Aigrette, un théâtre situé à Pécs en Hongrie.
 Classe Aigrette, dans la marine de guerr, une classe de sous-marin français (1904-1919) comprenant l’Aigrette et la Cigogne